Helmut Prasch ist der Name folgender Personen:

* Helmut Prasch (Volkskundler) (1910–1996), österreichischer Lehrer, Volkskundler und Autor
 Helmut Prasch (Politiker) (* 1967), österreichischer Politiker (FPÖ)